Santa Marina kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Santa Marina, Kampanien, kommun, Kampanien, Provincia di Salerno, 
 Santa Marina, Catania, ort, Sicilien, Catania,

Spanien 

 Santa Marina (bergstopp), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Rábade (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar